Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил Российской Федерации (НИИ ВКО, ЦНИИ ВКС Минобороны России) — федеральное государственное бюджетное учреждение, образованное 1 марта 2014 года для исследований по вопросам воздушно-космической обороны и военно-космической деятельности Российской Федерации. Сам институт находится в городе Тверь и имеет три испытательных центра в Твери, Королеве и Москве. В частности, институт занимался разработкой ракет «Искандер».

Сотрудники 
 Начальник отдела кадров — Прядко Виталий Васильевич;
 Начальник отделения в Твери — Егужоков Руслан Асланович;
 Старший научный сотрудник в Твери — Хмаров Игорь Михайлович.

Пожар 2022 года 
21 апреля 2022 года утром в главном корпусе в Твери случился пожар. Очаг возгорания был в здании Научно-исследовательского института воздушно-космической обороны (НИИ ВКО). Пожарных вызвали только спустя полтора часа после начала пожара. В тушении пожара принимали участие отделения пожарно-спасательных частей № 1, № 2, № 3, № 4, № 72, СПСЧ, дежурная смена СПТ. Всего тушили 243 человека и 69 единиц техники, включая вертолёты Ми-8. По официальным данным погибли 17 и пострадали около 30 человек, а ещё 10 пропали. Корпус НИИ сгорел дотла. Пожар окончился 22 апреля в 7:33. По факту пожара возбудили уголовное дело (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ссылки 
 Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил
 Предоставление лицензии

Примечания 

Оборонная промышленность
Институты МО РФ